Серво — власна назва

Топоніми

Серво (Іспанія) — муніципалітет

Серво (Франція) — муніципалітет